Го́пник:

 Гопник — жаргонное обозначение представителя городской прослойки молодёжи, близкой к криминальному миру.

Фамилия 
Гопник — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гопник, Адам (род. 1956) — американский писатель.
 Гопник, Хаскель Моисеевич (1917—1989) — Герой Советского Союза.
  (род. 1955) — американский психолог.
  (род. 1935) — канадский и американский лингвист.